

Antropologia 
 Tabù  – divieto applicato da una comunità umana

Cinema 
 Tabù (Tabu: A Story of the South Seas) – film del 1931 diretto da Friedrich Wilhelm Murnau
 Tabu  – film del 1982 diretto da Júlio Bressane
 Tabù - Gohatto  – film del 1999 diretto da Nagisa Ōshima
 Tabu  – film del 2012 diretto da Miguel Gomes
 Taboo – film pornografico del 1980 diretto da Kirdy Stevens

Musica 
 Tabu – album delle Timoteij del 2012
 Tabu – singolo delle Timoteij del 2012

Persone 
 Tabu  – attrice indiana
 Jonathan Tabu  – cestista belga

Altro 
 Tabù  – confetti alla liquirizia prodotti dalla Perfetti
 Tabù - La vera storia dei sopravvissuti delle Ande  – libro di Piers Paul Read del 1974
 Tabu search  – tipo di algoritmo in matematica e informatica
 Tabú – singolo di Pablo Alborán e di Ava Max del 2019

Pagine correlate 
 Taboo (disambigua)